Суперкубок УЕФА 2015 () — 40-й розыгрыш Суперкубка УЕФА, который проводился между победителями Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 11 августа 2015 года на «Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе» в Тбилиси.

Описание 

Первоначально проведение матча планировалось на стадионе имени Михаила Месхи, о чём и было объявлено Исполнительным комитетом УЕФА, но 5 марта 2014 года место проведения матча было изменено. Это первый футбольный матч в Грузии, в котором разыгрывался один из еврокубков. В связи с этим матчу придавалось большое значение в Грузии — многие туристические фирмы разрабатывали специальные туры для болельщиков.

Билеты на матч для нейтральной публики продавались с 9:00 утра по местному времени 12 июля. Все билеты были проданы за 20 часов, до 5:15 утра 13 июля.

В матче сыграли две испанские команды, «Барселона» и «Севилья». Эти команды уже встречались в матче на Суперкубок УЕФА 2006 года, тогда победа досталась «Севилье» со счётом 3:0.

Судил матч шотландский арбитр Вилли Коллам. Линейные арбитры: Дамьен Макграт (Ирландия) и Фрэнсис Коннор (Шотландия). Четвёртый арбитр: Грэм Чемберс (Шотландия). Дополнительные помощники арбитра: Бобби Мэдден (Шотландия) и Кевин Клэнси (Шотландия).

Игра стала самой результативной среди одноматчевых розыгрышей Суперкубка.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший в первом тайме два мяча со штрафных, был признан лучшим игроком матча. Кроме того, аргентинец сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов в еврокубках — по 80 мячей.

Факты 
 Матч стал самым результативным в истории Суперкубка УЕФА.
 Гол Эвера Банеги, забитый на третьей минуте, стал самым быстрым в истории Суперкубка УЕФА.
 «Барселона» стала первой командой, забившей пять мячей в Суперкубке УЕФА с тех пор, как тот стал проводиться в формате одного матча.
 «Севилья» забила больше всего из команд, потерпевших поражение в матче за Суперкубок.
 «Севилья» стала первым клубом, отыгравшим по ходу Суперкубка УЕФА дефицит в три мяча.
 Украинский полузащитник Евгений Коноплянка вышел на замену и забил в первом же официальном матче за «Севилью»
 Лионель Месси впервые в карьере забил 2 гола со штрафных ударов в одном матче.

Составы команд

Примечания

Ссылки 
 
 2015 UEFA Super Cup, UEFA.com

2015
Европейский футбол в сезоне 2015/2016
Август 2015 года
Международные спортивные соревнования в Тбилиси
Международные соревнования по футболу в Грузии
События 11 августа
Спорт в Грузии в 2015 году